Диксон, Джеймс:
 Диксон, Джеймс (1738—1822) — шотландский ботаник и миколог.
 Диксон, Джеймс (1927—2007) — американский дирижёр.
  (1891—1962) — американский миколог и фитопатолог.
  (1832—1901) — австралийский политик, 13-й премьер Квинсленда.
  (1928—2015) — американский биолог, специалист по пресмыкающимся и земноводным.